Fuoco sulla montagna (Fire on the Mountain) – romanzo di Edward Abbey del 1962
Fuoco sulla montagna (Fire on the Mountain) – romanzo di Anita Desai del 1977